Гео́ргий Влади́мирович Гармашо́в (12 апреля 1974) — российский футболист, полузащитник. Также играл на позиции нападающего. Бо́льшую часть карьеры выступал за клуб «Локомотив» / «Чита».

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Кристалл» Улан-Удэ в 1994 году в возрасте 20 лет. В конце сезона года две игры отыграл за якутский клуб «Динамо» и к началу 1995 года вновь вернулся в «Кристалл». В 1998 году перешёл в «Локомотив» Чита, который в 2006 году был переименован в ФК «Чита». Бо́льшую часть карьеры он провёл именно в этом клубе. В 2010 году был назначен капитаном команды. По итогам зрительского голосования, которое проходило на официальном сайте ФК «Чита» и в редакции газеты «Чита спортивная», был признан лучшим игроком сезона 2010.

После завершения сезона 2011/2012 объявил о завершении карьеры.

Достижения 
 «Чита»
 Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона России: 2008

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Георгием Гармашовым

Футболисты России
Игроки ФК «Бурятия»
Игроки ФК «Якутия»
Игроки ФК «Чита»